Salmourão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Salmourão (ort), São Paulo, 
 Salmourão (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar